Мікела́нджело () — італійське чоловіче ім'я, утворене об'єднанням «Мікел» — італійської форми імені Михайло («Подібний до Бога») та «Анджело» — італійської форми імені Ангелій (від  — «Посланець», «Вісник», «Ангел»).

Найвідомішим носієм цього імені є:
 Мікеланджело Буонарроті (Мікеланджело) (1475 — 1564) — італійський скульптор;

Люди з іменем Мікеланджело:
 Мікеланджело Антоніоні (1912 — 2007) — італійський кінорежисер;
 Мікеланджело Буонарроті (молодший) — автор ідеї створення музею «Каза Буонарроті», племінник Мікеланджело;
 Мікеланджело да Караваджо (1573 — 1610) — італійський живописець;
 Мікеланджело Пістолетто (1933) — італійський живописець;
 Мікеланджело Рампулла (1962) — колишній італійський футболіст, воротар;
 Мікеланджело Россі (бл. 1601/1602 — 1656) — італійський музикант та композитор;
 Мікеланджело Синьйоріле (1960) — американський письменник;

 3001 Мікеланджело — астероїд;
 Мікеланджело — готель мережі «Starhotels» у Нью-Йорку;
 Мікеланджело — італійський океанський лайнер, збудований у 1965 році;
 Мікеланджело — комп'ютерний вірус, активований 6 березня 1992 року;
 Мікеланджело — площа у Флоренції;
 Мікеланджело (Майкі) — персонаж коміксів, мультсеріалів серії «Черепашки Ніндзя»;

Примітки